

Смородиновка — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Смородиновка — присілок, Міякинський район, Башкортостан